

Lokalizacje

Niemcy 
 Gerach – gmina w Bawarii, w powiecie Bamberg
 Gerach – gmina w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Birkenfeld